Passariano est un village de la commune de Codroipo, en Frioul-Vénétie Julienne, Italie.
 Le Passariano est un département du royaume d'Italie de 1806 à 1814.